Arrancada é uma aldeia portuguesa, situada junto da Serra do Sicó, na freguesia da Redinha, concelho de Pombal e Distrito de Leiria. É junto desta localidade que nasce o Rio Anços.

Aldeias do concelho de Pombal